Атанов — фамилия; имеет женскую форму Атанова.

Известные носители 
 Атанов, Геннадий Алексеевич (1939—2019) — доктор физико-математических наук, кандидат технических наук, академик Академии наук высшей школы Украины.
 Атанов, Егор Васильевич (род. 1964) — российский политик, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по образованию и науке.
 Атанов, Игорь Викторович (род. 1964) — советский игрок в хоккей на траве, обладатель Кубка европейских чемпионов 1983 года.
 Атанов, Мурат Марданович — посол Казахстана в Туркмении (2005—2008).
 Атанов, Ораз — бригадир колхоза «Большевик» Куня-Ургенчского района Ташаузской области, Герой Социалистического Труда.

Атанова 
 Атанова, Людмила Петровна (1920—1994) — российский музыковед, кандидат искусствоведения (1970), педагог, музыкально-общественный деятель.

Примечания